Bricett kan syfta på: 

 Great Bricett –  en by och en civil parish i Mid Suffolk i Suffolk i England
 Little Bricett